Resum dels resultats del Gran Premi de l'Argentina de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 12 d'abril del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 42. 665

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 45. 287 (a la volta 6)

Referències 
 

Argentina
1981